Cohors I Batavorum ist die Bezeichnung zweier Auxiliareinheiten des römischen Heeres:
 Cohors I Batavorum (Britannia), belegt von 122 bis 152/153 in der Provinz Britannia
 Cohors I Batavorum (Pannonia), belegt von 98 bis 165 in den Provinzen Pannonia und anderen